KOI-410 b (2MASS J19285952+4041457 b, KIC 5449777 b, UCAC2 46010310 b, UCAC3 262-164072 b) —кандидат в экзопланеты, открытый в 2011 году у звезды KOI-410 в созвездии Лебедя.

Экзопланета KOI-410 b была открыта космическим телескопом Кеплер в 2011 году, с помощью метода транзитной фотометрии, основанного на наблюдениях за прохождением экзопланеты на фоне звезды.

Родная звезда 

KOI-410 — солнцеподобная звезда, жёлтый карлик с температурой поверхности 5968 °К и радиусом, около 1,117 раз больше солнечного. Находится в созвездии Лебедя. У звезды имеется кандидат в экзопланеты.

См. также 
 Kepler-12
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Горячий юпитер

Примечания

Статьи

Каталоги

Ссылки 
 

Экзопланеты по алфавиту
Экзопланеты, открытые в 2011 году
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Горячие юпитеры